|-
|1251 Hedera||1933 BE|| align=right|10,50|| align=right|2,718|| align=right|0,157|| align=right|6,05|| align=right|4,481||MBA||25. januar 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1252 Celestia||1933 DG|| align=right|10,89|| align=right|2,696|| align=right|0,205|| align=right|33,90|| align=right|4,425||MBA||19. februar 1933||Oak Ridge||F. L. Whipple
|-
|1253 Frisia||1931 TV1|| align=right|11,5|| align=right|3,158|| align=right|0,216|| align=right|1,35|| align=right|5,611||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1254 Erfordia||1932 JA|| align=right|10,8|| align=right|3,133|| align=right|0,039|| align=right|7,07|| align=right|5,544||MBA||10. maj 1932||La Plata||J. Hartmann
|-
|1255 Schilowa||1932 NC|| align=right|10,2|| align=right|3,148|| align=right|0,170|| align=right|8,54|| align=right|5,586||MBA||8. julij 1932||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1256 Normannia||1932 PD|| align=right|9,66|| align=right|3,893|| align=right|0,085|| align=right|4,18|| align=right|7,680||HLD||8. avgust 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1257 Mora||1932 PE|| align=right|11,5|| align=right|2,489|| align=right|0,083|| align=right|3,92|| align=right|3,926||MBA||8. avgust 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1258 Sicilia||1932 PG|| align=right|10,5|| align=right|3,186|| align=right|0,036|| align=right|7,71|| align=right|5,686||MBA||8. avgust 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1259 Ogyalla||1933 BT|| align=right|11,0|| align=right|3,099|| align=right|0,135|| align=right|2,39|| align=right|5,454||MBA||29. januar 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1260 Walhalla||1933 BW|| align=right|11,9|| align=right|2,615|| align=right|0,038|| align=right|8,01|| align=right|4,229||MBA||29. januar 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1261 Legia||1933 FB|| align=right|11,0|| align=right|3,141|| align=right|0,176|| align=right|2,43|| align=right|5,566||MBA||23. marec 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1262 Sniadeckia||1933 FE|| align=right|10,25|| align=right|3,002|| align=right|0,012|| align=right|13,14|| align=right|5,200||MBA||23. marec 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1263 Varsavia||1933 FF|| align=right|10,50|| align=right|2,666|| align=right|0,190|| align=right|29,23|| align=right|4,353||MBA||23. marec 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1264 Letaba||1933 HG|| align=right|9,1|| align=right|2,863|| align=right|0,158|| align=right|25,02|| align=right|4,845||MBA||21. april 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1265 Schweikarda||1911 MV|| align=right|11,0|| align=right|3,024|| align=right|0,078|| align=right|9,52|| align=right|5,258||MBA||18. oktober 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|1266 Tone||1927 BD|| align=right|9,41|| align=right|3,361|| align=right|0,048|| align=right|17,18|| align=right|6,161||MBA||23. januar 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1267 Geertruida||1930 HD|| align=right|12,1|| align=right|2,469|| align=right|0,180|| align=right|4,79|| align=right|3,879||MBA||23. april 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1268 Libya||1930 HJ|| align=right|9,12|| align=right|3,964|| align=right|0,106|| align=right|4,43|| align=right|7,892||HLD||29. april 1930||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1269 Rollandia||1930 SH|| align=right|8,82|| align=right|3,903|| align=right|0,099|| align=right|2,76|| align=right|7,708||HLD||20. september 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1270 Datura||1930 YE|| align=right|12,5|| align=right|2,236|| align=right|0,208|| align=right|5,99|| align=right|3,343||MBA||17. december 1930||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1271 Isergina||1931 TN|| align=right|10,6|| align=right|3,137|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|5,556||MBA||10. oktober 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1272 Gefion||1931 TZ1|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,152|| align=right|8,43|| align=right|4,646||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1273 Helma||1932 PF|| align=right|12,8|| align=right|2,395|| align=right|0,162|| align=right|5,42|| align=right|3,706||MBA||8. avgust 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1274 Delportia||1932 WC|| align=right|11,82|| align=right|2,230|| align=right|0,114|| align=right|4,40|| align=right|3,329||MBA||28. november 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1275 Cimbria||1932 WG|| align=right|10,72|| align=right|2,680|| align=right|0,169|| align=right|12,88|| align=right|4,388||MBA||30. november 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1276 Ucclia||1933 BA|| align=right|10,4|| align=right|3,172|| align=right|0,102|| align=right|23,35|| align=right|5,650||MBA||24. januar 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1277 Dolores||1933 HA|| align=right|11,05|| align=right|2,700|| align=right|0,239|| align=right|6,97|| align=right|4,436||MBA||18. april 1933||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1278 Kenya||1933 LA|| align=right|10,8|| align=right|2,406|| align=right|0,263|| align=right|10,86|| align=right|3,731||MBA||15. junij 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1279 Uganda||1933 LB|| align=right|12,51|| align=right|2,370|| align=right|0,211|| align=right|5,74|| align=right|3,649||MBA||15. junij 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1280 Baillauda||1933 QB|| align=right|10,33|| align=right|3,411|| align=right|0,062|| align=right|6,46|| align=right|6,298||MBA||18. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1281 Jeanne||1933 QJ|| align=right|11,6|| align=right|2,558|| align=right|0,206|| align=right|7,46|| align=right|4,091||MBA||25. avgust 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1282 Utopia||1933 QM1|| align=right|10,0|| align=right|3,116|| align=right|0,126|| align=right|18,07|| align=right|5,500||MBA||17. avgust 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1283 Komsomolia||1925 SC|| align=right|10,3|| align=right|3,186|| align=right|0,220|| align=right|8,91|| align=right|5,685||MBA||25. september 1925||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1284 Latvia||1933 OP|| align=right|10,24|| align=right|2,646|| align=right|0,171|| align=right|10,88|| align=right|4,303||MBA||27. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1285 Julietta||1933 QF|| align=right|10,6|| align=right|2,992|| align=right|0,052|| align=right|5,70|| align=right|5,175||MBA||21. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1286 Banachiewicza||1933 QH|| align=right|10,88|| align=right|3,026|| align=right|0,090|| align=right|9,74|| align=right|5,262||MBA||25. avgust 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1287 Lorcia||1933 QL|| align=right|11,07|| align=right|3,009|| align=right|0,066|| align=right|9,84|| align=right|5,220||MBA||25. avgust 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1288 Santa||1933 QM|| align=right|11,41|| align=right|2,888|| align=right|0,061|| align=right|7,56|| align=right|4,906||MBA||26. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1289 Kutaissi||1933 QR|| align=right|10,73|| align=right|2,861|| align=right|0,059|| align=right|1,62|| align=right|4,838||MBA||19. avgust 1933||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1290 Albertine||1933 QL1|| align=right|12,5|| align=right|2,367|| align=right|0,154|| align=right|5,60|| align=right|3,640||MBA||21. avgust 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1291 Phryne||1933 RA|| align=right|10,33|| align=right|3,015|| align=right|0,089|| align=right|9,12|| align=right|5,234||MBA||15. september 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1292 Luce||1933 SH|| align=right|11,3|| align=right|2,542|| align=right|0,060|| align=right|2,16|| align=right|4,051||MBA||17. september 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|1293 Sonja||1933 SO|| align=right|12,0|| align=right|2,229|| align=right|0,275|| align=right|5,37|| align=right|3,327||MBA||26. september 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1294 Antwerpia||1933 UB1|| align=right|10,2|| align=right|2,687|| align=right|0,235|| align=right|8,72|| align=right|4,405||MBA||24. oktober 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1295 Deflotte||1933 WD|| align=right|10,6|| align=right|3,394|| align=right|0,116|| align=right|2,88|| align=right|6,252||MBA||25. november 1933||Alžir||L. Boyer
|-
|1296 Andree||1933 WE|| align=right|10,9|| align=right|2,418|| align=right|0,142|| align=right|4,11|| align=right|3,760||MBA||25. november 1933||Alžir||L. Boyer
|-
|1297 Quadea||1934 AD|| align=right|10,8|| align=right|3,020|| align=right|0,076|| align=right|9,01|| align=right|5,247||MBA||7. januar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1298 Nocturna||1934 AE|| align=right|10,7|| align=right|3,122|| align=right|0,155|| align=right|5,50|| align=right|5,517||MBA||7. januar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1299 Mertona||1934 BA|| align=right|11,4|| align=right|2,808|| align=right|0,186|| align=right|7,88|| align=right|4,703||MBA||18. januar 1934||Alžir||G. Reiss
|-
|1300 Marcelle||1934 CL|| align=right|10,9|| align=right|2,782|| align=right|0,010|| align=right|9,54|| align=right|4,638||MBA||10. februar 1934||Alžir||G. Reiss
|-
|1301 Yvonne||1934 EA|| align=right|10,8|| align=right|2,764|| align=right|0,274|| align=right|34,07|| align=right|4,594||MBA||7. marec 1934||Alžir||L. Boyer
|-
|1302 Werra||1924 SV|| align=right|10,6|| align=right|3,114|| align=right|0,174|| align=right|2,60|| align=right|5,496||MBA||28. september 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1303 Luthera||1928 FP|| align=right|9,0|| align=right|3,222|| align=right|0,115|| align=right|19,50|| align=right|5,782||MBA||16. marec 1928||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|1304 Arosa||1928 KC|| align=right|8,6|| align=right|3,206|| align=right|0,110|| align=right|18,98|| align=right|5,738||MBA||21. maj 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1305 Pongola||1928 OC|| align=right|10,65|| align=right|3,014|| align=right|0,078|| align=right|2,32|| align=right|5,231||MBA||19. julij 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|1306 Scythia||1930 OB|| align=right|9,71|| align=right|3,145|| align=right|0,098|| align=right|14,91|| align=right|5,576||MBA||22. julij 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1307 Cimmeria||1930 UF|| align=right|12,25|| align=right|2,251|| align=right|0,097|| align=right|3,95|| align=right|3,376||MBA||17. oktober 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1308 Halleria||1931 EB|| align=right|10,8|| align=right|2,910|| align=right|0,013|| align=right|5,58|| align=right|4,964||MBA||12. marec 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1309 Hyperborea||1931 TO|| align=right|10,2|| align=right|3,203|| align=right|0,154|| align=right|10,29|| align=right|5,733||MBA||11. oktober 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1310 Villigera||1932 DB|| align=right|11,45|| align=right|2,394|| align=right|0,355|| align=right|21,09|| align=right|3,703||MBA||28. februar 1932||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|1311 Knopfia||1933 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,427|| align=right|0,046|| align=right|2,83|| align=right|3,781||MBA||24. marec 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1312 Vassar||1933 OT|| align=right|10,8|| align=right|3,090|| align=right|0,220|| align=right|21,93|| align=right|5,430||MBA||27. julij 1933||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1313 Berna||1933 QG|| align=right|11,8|| align=right|2,659|| align=right|0,207|| align=right|12,53|| align=right|4,336||MBA BIN||24. avgust 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1314 Paula||1933 SC|| align=right|12,68|| align=right|2,296|| align=right|0,175|| align=right|5,25|| align=right|3,478||MBA||16. september 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1315 Bronislawa||1933 SF1|| align=right|9,8|| align=right|3,206|| align=right|0,081|| align=right|7,07|| align=right|5,739||MBA||16. september 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1316 Kasan||1933 WC|| align=right|13,3|| align=right|2,412|| align=right|0,319|| align=right|23,94|| align=right|3,745||MBA||17. november 1933||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1317 Silvretta||1935 RC|| align=right|9,91|| align=right|3,189|| align=right|0,244|| align=right|20,68|| align=right|5,695||MBA||1. september 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1318 Nerina||1934 FG|| align=right|11,9|| align=right|2,308|| align=right|0,204|| align=right|24,66|| align=right|3,507||MBA||24. marec 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1319 Disa||1934 FO|| align=right|11,1|| align=right|2,986|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|5,160||MBA||19. marec 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1320 Impala||1934 JG|| align=right|10,4|| align=right|2,985|| align=right|0,235|| align=right|19,86|| align=right|5,156||MBA||13. maj 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1321 Majuba||1934 JH|| align=right|10,28|| align=right|2,945|| align=right|0,164|| align=right|9,50|| align=right|5,052||MBA||7. maj 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1322 Coppernicus||1934 LA|| align=right|12,7|| align=right|2,424|| align=right|0,235|| align=right|23,35|| align=right|3,773||MBA||15. junij 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1323 Tugela||1934 LD|| align=right|9,9|| align=right|3,230|| align=right|0,155|| align=right|18,67|| align=right|5,803||MBA||19. maj 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1324 Knysna||1934 LL|| align=right|12,7|| align=right|2,185|| align=right|0,164|| align=right|4,52|| align=right|3,230||MBA||15. junij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1325 Inanda||1934 NR|| align=right|11,5|| align=right|2,542|| align=right|0,257|| align=right|7,44|| align=right|4,051||MBA||14. julij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1326 Losaka||1934 NS|| align=right|10,92|| align=right|2,666|| align=right|0,226|| align=right|15,99|| align=right|4,352||MBA||14. julij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1327 Namaqua||1934 RT|| align=right|12,1|| align=right|2,780|| align=right|0,164|| align=right|5,83|| align=right|4,633||MBA||7. september 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1328 Devota||1925 UA|| align=right|10,31|| align=right|3,492|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|6,524||MBA||21. oktober 1925||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1329 Eliane||1933 FL|| align=right|10,90|| align=right|2,620|| align=right|0,172|| align=right|14,47|| align=right|4,239||MBA||23. marec 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|1330 Spiridonia||1925 DB|| align=right|10,17|| align=right|3,173|| align=right|0,076|| align=right|15,96|| align=right|5,652||MBA||17. februar 1925||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1331 Solvejg||1933 QS|| align=right|10,14|| align=right|3,105|| align=right|0,187|| align=right|3,10|| align=right|5,471||MBA||25. avgust 1933||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1332 Marconia||1934 AA|| align=right|10,2|| align=right|3,068|| align=right|0,125|| align=right|2,46|| align=right|5,374||MBA||9. januar 1934||Pino Torinese||L. Volta
|-
|1333 Cevenola||1934 DA|| align=right|11,4|| align=right|2,634|| align=right|0,135|| align=right|14,64|| align=right|4,273||MBA||20. februar 1934||Alžir||O. Bancilhon
|-
|1334 Lundmarka||1934 OB|| align=right|11,3|| align=right|2,916|| align=right|0,092|| align=right|11,46|| align=right|4,980||MBA||16. julij 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1335 Demoulina||1934 RE|| align=right|12,9|| align=right|2,241|| align=right|0,155|| align=right|2,55|| align=right|3,354||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1336 Zeelandia||1934 RW|| align=right|10,66|| align=right|2,852|| align=right|0,060|| align=right|3,20|| align=right|4,814||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1337 Gerarda||1934 RA1|| align=right|11,06|| align=right|2,909|| align=right|0,102|| align=right|17,99|| align=right|4,962||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1338 Duponta||1934 XA|| align=right|12,3|| align=right|2,264|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|3,407||MBA||4. december 1934||Alžir||L. Boyer
|-
|1339 Desagneauxa||1934 XB|| align=right|10,81|| align=right|3,020|| align=right|0,056|| align=right|8,69|| align=right|5,248||MBA||4. december 1934||Alžir||L. Boyer
|-
|1340 Yvette||1934 YA|| align=right|11,1|| align=right|3,177|| align=right|0,137|| align=right|00,42|| align=right|5,661||MBA||27. december 1934||Alžir||L. Boyer
|-
|1341 Edmee||1935 BA|| align=right|10,58|| align=right|2,743|| align=right|0,076|| align=right|13,10|| align=right|4,543||MBA||27. januar 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1342 Brabantia||1935 CV|| align=right|11,35|| align=right|2,290|| align=right|0,203|| align=right|20,93|| align=right|3,464||MBA||13. februar 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1343 Nicole||1935 FC|| align=right|11,1|| align=right|2,571|| align=right|0,112|| align=right|6,04|| align=right|4,121||MBA||29. marec 1935||Alžir||L. Boyer
|-
|1344 Caubeta||1935 GA|| align=right|12,8|| align=right|2,248|| align=right|0,120|| align=right|5,66|| align=right|3,370||MBA||1. april 1935||Alžir||L. Boyer
|-
|1345 Potomac||1908 CG|| align=right|9,73|| align=right|3,982|| align=right|0,181|| align=right|11,40|| align=right|7,944||HLD||4. februar 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|1346 Gotha||1929 CY|| align=right|11,25|| align=right|2,628|| align=right|0,178|| align=right|13,86|| align=right|4,260||MBA||5. februar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1347 Patria||1931 VW|| align=right|11,6|| align=right|2,572|| align=right|0,070|| align=right|11,88|| align=right|4,124||MBA||6. november 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1348 Michel||1933 FD|| align=right|11,4|| align=right|2,791|| align=right|0,140|| align=right|6,60|| align=right|4,663||MBA||23. marec 1933||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1349 Bechuana||1934 LJ|| align=right|10,2|| align=right|3,012|| align=right|0,158|| align=right|10,06|| align=right|5,226||MBA||13. junij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1350 Rosselia||1934 TA|| align=right|10,78|| align=right|2,858|| align=right|0,088|| align=right|2,94|| align=right|4,831||MBA||3. oktober 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|1351 Uzbekistania||1934 TF|| align=right|9,6|| align=right|3,200|| align=right|0,061|| align=right|9,71|| align=right|5,723||MBA||5. oktober 1934||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1352 Wawel||1935 CE|| align=right|11,1|| align=right|2,781|| align=right|0,064|| align=right|3,76|| align=right|4,637||MBA||3. februar 1935||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1353 Maartje||1935 CU|| align=right|10,4|| align=right|3,014|| align=right|0,091|| align=right|9,19|| align=right|5,231||MBA||13. februar 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1354 Botha||1935 GK|| align=right|11,3|| align=right|3,123|| align=right|0,218|| align=right|5,97|| align=right|5,519||MBA||3. april 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1355 Magoeba||1935 HE|| align=right|13,05|| align=right|1,854|| align=right|0,045|| align=right|22,83|| align=right|2,524||MBA||30. april 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1356 Nyanza||1935 JH|| align=right|9,9|| align=right|3,085|| align=right|0,044|| align=right|7,96|| align=right|5,418||MBA||3. maj 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1357 Khama||1935 ND|| align=right|11,03|| align=right|3,181|| align=right|0,162|| align=right|14,00|| align=right|5,671||MBA||2. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1358 Gaika||1935 OB|| align=right|12,2|| align=right|2,477|| align=right|0,167|| align=right|2,18|| align=right|3,897||MBA||21. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1359 Prieska||1935 OC|| align=right|10,50|| align=right|3,126|| align=right|0,062|| align=right|11,10|| align=right|5,526||MBA||22. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1360 Tarka||1935 OD|| align=right|11,0|| align=right|2,634|| align=right|0,217|| align=right|22,81|| align=right|4,273||MBA||22. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1361 Leuschneria||1935 QA|| align=right|10,8|| align=right|3,085|| align=right|0,125|| align=right|21,59|| align=right|5,417||MBA||30. avgust 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1362 Griqua||1935 QG1|| align=right|11,18|| align=right|3,222|| align=right|0,370|| align=right|24,21|| align=right|5,781||MBA||31. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1363 Herberta||1935 RA|| align=right|11,6|| align=right|2,903|| align=right|0,070|| align=right|1,10|| align=right|4,946||MBA||30. avgust 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1364 Safara||1935 VB|| align=right|10,6|| align=right|3,013|| align=right|0,073|| align=right|11,49|| align=right|5,228||MBA||18. november 1935||Alžir||L. Boyer
|-
|1365 Henyey||1928 RK|| align=right|11,7|| align=right|2,249|| align=right|0,124|| align=right|5,08|| align=right|3,372||MBA||9. september 1928||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1366 Piccolo||1932 WA|| align=right|10,45|| align=right|2,875|| align=right|0,142|| align=right|9,48|| align=right|4,873||MBA||29. november 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1367 Nongoma||1934 NA|| align=right|13,0|| align=right|2,345|| align=right|0,131|| align=right|22,49|| align=right|3,590||MBA||3. julij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1368 Numidia||1935 HD|| align=right|10,92|| align=right|2,524|| align=right|0,064|| align=right|14,84|| align=right|4,010||MBA||30. april 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1369 Ostanina||1935 QB|| align=right|10,7|| align=right|3,119|| align=right|0,214|| align=right|14,27|| align=right|5,508||MBA||27. avgust 1935||Simeiz||P. F. Šajn
|-
|1370 Hella||1935 QG|| align=right|13,8|| align=right|2,251|| align=right|0,171|| align=right|4,81|| align=right|3,377||MBA||31. avgust 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1371 Resi||1935 QJ|| align=right|11,4|| align=right|3,211|| align=right|0,111|| align=right|16,42|| align=right|5,753||MBA||31. avgust 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1372 Haremari||1935 QK|| align=right|12,2|| align=right|2,767|| align=right|0,149|| align=right|16,44|| align=right|4,602||MBA||31. avgust 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1373 Cincinnati||1935 QN|| align=right|11,2|| align=right|3,416|| align=right|0,317|| align=right|38,97|| align=right|6,312||MBA||30. avgust 1935||Mount Wilson||E. Hubble
|-
|1374 Isora||1935 UA|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,278|| align=right|5,30|| align=right|3,378||MBA||21. oktober 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1375 Alfreda||1935 UB|| align=right|11,6|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|5,83|| align=right|3,829||MBA||22. oktober 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1376 Michelle||1935 UH|| align=right|12,2|| align=right|2,229|| align=right|0,216|| align=right|3,55|| align=right|3,327||MBA||29. oktober 1935||Alžir||G. Reiss
|-
|1377 Roberbauxa||1936 CD|| align=right|13,1|| align=right|2,261|| align=right|0,094|| align=right|6,03|| align=right|3,398||MBA||14. februar 1936||Alžir||L. Boyer
|-
|1378 Leonce||1936 DB|| align=right|12,1|| align=right|2,376|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,661||MBA||21. februar 1936||Uccle||F. Rigaux
|-
|1379 Lomonosowa||1936 FC|| align=right|11,05|| align=right|2,525|| align=right|0,090|| align=right|15,60|| align=right|4,012||MBA||19. marec 1936||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1380 Volodia||1936 FM|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,097|| align=right|10,48|| align=right|5,603||MBA||16. marec 1936||Alžir||L. Boyer
|-
|1381 Danubia||1930 QJ|| align=right|12,29|| align=right|2,489|| align=right|0,183|| align=right|4,70|| align=right|3,925||MBA||20. avgust 1930||Simeiz||E. Skvortsov
|-
|1382 Gerti||1925 BB|| align=right|12,2|| align=right|2,220|| align=right|0,132|| align=right|1,57|| align=right|3,307||MBA||21. januar 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1383 Limburgia||1934 RV|| align=right|11,5|| align=right|3,078|| align=right|0,192|| align=right|00,05|| align=right|5,399||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1384 Kniertje||1934 RX|| align=right|9,7|| align=right|2,677|| align=right|0,183|| align=right|11,84|| align=right|4,379||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1385 Gelria||1935 MJ|| align=right|10,7|| align=right|2,741|| align=right|0,108|| align=right|6,93|| align=right|4,536||MBA||24. maj 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1386 Storeria||1935 PA|| align=right|12,6|| align=right|2,366|| align=right|0,286|| align=right|11,82|| align=right|3,639||MBA||28. julij 1935||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1387 Kama||1935 QD|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,209|| align=right|5,53|| align=right|3,396||MBA||27. avgust 1935||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1388 Aphrodite||1935 SS|| align=right|8,9|| align=right|3,016|| align=right|0,097|| align=right|11,20|| align=right|5,238||MBA||24. september 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1389 Onnie||1935 SS1|| align=right|11,64|| align=right|2,866|| align=right|0,012|| align=right|2,05|| align=right|4,852||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1390 Abastumani||1935 TA|| align=right|9,40|| align=right|3,437|| align=right|0,027|| align=right|19,99|| align=right|6,371||MBA||3. oktober 1935||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1391 Carelia||1936 DA|| align=right|12,07|| align=right|2,547|| align=right|0,168|| align=right|7,59|| align=right|4,065||MBA||16. februar 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1392 Pierre||1936 FO|| align=right|11,72|| align=right|2,608|| align=right|0,203|| align=right|12,27|| align=right|4,210||MBA||16. marec 1936||Alžir||L. Boyer
|-
|1393 Sofala||1936 KD|| align=right|12,2|| align=right|2,434|| align=right|0,110|| align=right|5,86|| align=right|3,797||MBA||25. maj 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1394 Algoa||1936 LK|| align=right|12,5|| align=right|2,439|| align=right|0,077|| align=right|2,67|| align=right|3,809||MBA||12. junij 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1395 Aribeda||1936 OB|| align=right|11,4|| align=right|3,204|| align=right|0,053|| align=right|8,66|| align=right|5,734||MBA||16. julij 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1396 Outeniqua||1936 PF|| align=right|12,0|| align=right|2,248|| align=right|0,165|| align=right|4,50|| align=right|3,371||MBA||9. avgust 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1397 Umtata||1936 PG|| align=right|11,47|| align=right|2,684|| align=right|0,252|| align=right|3,52|| align=right|4,398||MBA||9. avgust 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1398 Donnera||1936 QL|| align=right|10,1|| align=right|3,155|| align=right|0,112|| align=right|11,84|| align=right|5,603||MBA||26. avgust 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1399 Teneriffa||1936 QY|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,167|| align=right|6,51|| align=right|3,299||MBA||23. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1400 Tirela||1936 WA|| align=right|11,5|| align=right|3,124|| align=right|0,239|| align=right|15,55|| align=right|5,522||MBA||17. november 1936||Alžir||L. Boyer
|-
|1401 Lavonne||1935 UD|| align=right|12,25|| align=right|2,227|| align=right|0,181|| align=right|7,29|| align=right|3,323||MBA||22. oktober 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1402 Eri||1936 OC|| align=right|13,0|| align=right|2,685|| align=right|0,154|| align=right|14,27|| align=right|4,400||MBA||16. julij 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1403 Idelsonia||1936 QA|| align=right|10,6|| align=right|2,718|| align=right|0,293|| align=right|10,16|| align=right|4,481||MBA||13. avgust 1936||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1404 Ajax||1936 QW|| align=right|9,0|| align=right|5,303|| align=right|0,114|| align=right|18,01|| align=right|12,22||JUT||17. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1405 Sibelius||1936 RE|| align=right|12,3|| align=right|2,252|| align=right|0,146|| align=right|7,04|| align=right|3,380||MBA||12. september 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1406 Komppa||1936 RF|| align=right|10,6|| align=right|2,698|| align=right|0,097|| align=right|12,43|| align=right|4,431||MBA||13. september 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1407 Lindelof||1936 WC|| align=right|10,6|| align=right|2,764|| align=right|0,283|| align=right|5,82|| align=right|4,593||MBA||21. november 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1408 Trusanda||1936 WF|| align=right|11,0|| align=right|3,111|| align=right|0,088|| align=right|8,35|| align=right|5,487||MBA||23. november 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1409 Isko||1937 AK|| align=right|10,6|| align=right|2,677|| align=right|0,058|| align=right|6,70|| align=right|4,379||MBA||8. januar 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1410 Margret||1937 AL|| align=right|11,1|| align=right|3,021|| align=right|0,104|| align=right|10,37|| align=right|5,249||MBA||8. januar 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1411 Brauna||1937 AM|| align=right|10,9|| align=right|3,007|| align=right|0,053|| align=right|8,04|| align=right|5,215||MBA||8. januar 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1412 Lagrula||1937 BA|| align=right|12,8|| align=right|2,215|| align=right|0,113|| align=right|4,72|| align=right|3,297||MBA||19. januar 1937||Alžir||L. Boyer
|-
|1413 Roucarie||1937 CD|| align=right|10,9|| align=right|3,023|| align=right|0,059|| align=right|10,24|| align=right|5,254||MBA||12. februar 1937||Alžir||L. Boyer
|-
|1414 Jerome||1937 CE|| align=right|12,4|| align=right|2,789|| align=right|0,157|| align=right|8,84|| align=right|4,657||MBA||12. februar 1937||Alžir||L. Boyer
|-
|1415 Malautra||1937 EA|| align=right|12,19|| align=right|2,224|| align=right|0,087|| align=right|3,43|| align=right|3,317||MBA||4. marec 1937||Alžir||L. Boyer
|-
|1416 Renauxa||1937 EC|| align=right|10,40|| align=right|3,020|| align=right|0,104|| align=right|10,07|| align=right|5,246||MBA||4. marec 1937||Alžir||L. Boyer
|-
|1417 Walinskia||1937 GH|| align=right|10,8|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|8,26|| align=right|5,134||MBA||1. april 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1418 Fayeta||1903 RG|| align=right|12,09|| align=right|2,242|| align=right|0,205|| align=right|7,21|| align=right|3,355||MBA||22. september 1903||Heidelberg||P. Gotz
|-
|1419 Danzig||1929 RF|| align=right|11,3|| align=right|2,293|| align=right|0,148|| align=right|5,73|| align=right|3,472||MBA||5. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1420 Radcliffe||1931 RJ|| align=right|11,5|| align=right|2,748|| align=right|0,079|| align=right|3,50|| align=right|4,555||MBA||14. september 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1421 Esperanto||1936 FQ|| align=right|10,3|| align=right|3,092|| align=right|0,078|| align=right|9,82|| align=right|5,437||MBA||18. marec 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1422 Stromgrenia||1936 QF|| align=right|13,42|| align=right|2,248|| align=right|0,168|| align=right|2,68|| align=right|3,369||MBA||23. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1423 Jose||1936 QM|| align=right|10,5|| align=right|2,859|| align=right|0,082|| align=right|2,92|| align=right|4,835||MBA||28. avgust 1936||Uccle||J. Hunaerts
|-
|1424 Sundmania||1937 AJ|| align=right|9,5|| align=right|3,185|| align=right|0,069|| align=right|9,21|| align=right|5,684||MBA||9. januar 1937||Turku || Y. Väisälä
|-
|1425 Tuorla||1937 GB|| align=right|11,3|| align=right|2,611|| align=right|0,103|| align=right|12,98|| align=right|4,218||MBA||3. april 1937||Turku||K. Inkeri
|-
|1426 Riviera||1937 GF|| align=right|10,8|| align=right|2,581|| align=right|0,162|| align=right|9,06|| align=right|4,146||MBA||1. april 1937||Nica||M. Laugier
|-
|1427 Ruvuma||1937 KB|| align=right|10,7|| align=right|2,753|| align=right|0,210|| align=right|9,34|| align=right|4,568||MBA||16. maj 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1428 Mombasa||1937 NO|| align=right|10,9|| align=right|2,810|| align=right|0,141|| align=right|17,32|| align=right|4,708||MBA||5. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1429 Pemba||1937 NH|| align=right|12,5|| align=right|2,556|| align=right|0,337|| align=right|7,75|| align=right|4,087||MBA||2. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1430 Somalija||1937 NK|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,198|| align=right|3,29|| align=right|4,098||MBA||5. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1431 Luanda||1937 OB|| align=right|11,5|| align=right|2,619|| align=right|0,185|| align=right|14,02|| align=right|4,238||MBA||29. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1432 Etiopija||1937 PG|| align=right|11,7|| align=right|2,381|| align=right|0,228|| align=right|8,28|| align=right|3,674||MBA||1. avgust 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1433 Geramtina||1937 UC|| align=right|11,4|| align=right|2,799|| align=right|0,170|| align=right|8,24|| align=right|4,682||MBA||30. oktober 1937||Uccle||E. Delporte
|-
|1434 Margot||1936 FD1|| align=right|10,43|| align=right|3,018|| align=right|0,061|| align=right|10,82|| align=right|5,243||MBA||19. marec 1936||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1435 Garlena||1936 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,646|| align=right|0,250|| align=right|4,04|| align=right|4,305||MBA||23. november 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1436 Salonta||1936 YA|| align=right|10,3|| align=right|3,148|| align=right|0,070|| align=right|13,88|| align=right|5,585||MBA||11. december 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|1437 Diomedes||1937 PB|| align=right|8,30|| align=right|5,158|| align=right|0,044|| align=right|20,53|| align=right|11,72||JUT||3. avgust 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1438 Wendeline||1937 TC|| align=right|11,4|| align=right|3,163|| align=right|0,236|| align=right|2,04|| align=right|5,624||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1439 Vogtia||1937 TE|| align=right|10,45|| align=right|3,997|| align=right|0,116|| align=right|4,21|| align=right|7,991||HLD||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1440 Rostia||1937 TF|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,201|| align=right|2,29|| align=right|5,580||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1441 Bolyai||1937 WA|| align=right|13,1|| align=right|2,632|| align=right|0,239|| align=right|13,92|| align=right|4,269||MBA||26. november 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|1442 Corvina||1937 YF|| align=right|11,57|| align=right|2,875|| align=right|0,082|| align=right|1,26|| align=right|4,873||MBA||29. december 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|1443 Ruppina||1937 YG|| align=right|11,4|| align=right|2,939|| align=right|0,059|| align=right|1,93|| align=right|5,037||MBA||29. december 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1444 Pannonia||1938 AE|| align=right|9,1|| align=right|3,151|| align=right|0,141|| align=right|17,76|| align=right|5,593||MBA||6. januar 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|1445 Konkolya||1938 AF|| align=right|11,84|| align=right|3,130|| align=right|0,178|| align=right|2,29|| align=right|5,536||MBA||6. januar 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|1446 Sillanpaa||1938 BA|| align=right|12,7|| align=right|2,246|| align=right|0,102|| align=right|5,26|| align=right|3,366||MBA||26. januar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1447 Utra||1938 BB|| align=right|11,3|| align=right|2,536|| align=right|0,041|| align=right|4,80|| align=right|4,037||MBA||26. januar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1448 Lindbladia||1938 DF|| align=right|12,6|| align=right|2,373|| align=right|0,186|| align=right|5,83|| align=right|3,655||MBA||16. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1449 Virtanen||1938 DO|| align=right|12,4|| align=right|2,223|| align=right|0,143|| align=right|6,64|| align=right|3,313||MBA||20. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1450 Raimonda||1938 DP|| align=right|11,9|| align=right|2,613|| align=right|0,169|| align=right|4,87|| align=right|4,224||MBA||20. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1451 Grano||1938 DT|| align=right|12,6|| align=right|2,204|| align=right|0,118|| align=right|5,12|| align=right|3,271||MBA||22. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1452 Hunnia||1938 DZ1|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,202|| align=right|14,21|| align=right|5,489||MBA||26. februar 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|1453 Fennia||1938 ED1|| align=right|12,69|| align=right|1,897|| align=right|0,029|| align=right|23,68|| align=right|2,613||MBA||8. marec 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1454 Kalevala||1936 DO|| align=right|12,8|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|5,10|| align=right|3,637||MBA||16. februar 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1455 Mitchella||1937 LF|| align=right|12,8|| align=right|2,247|| align=right|0,126|| align=right|7,75|| align=right|3,368||MBA||5. junij 1937||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|1456 Saldanha||1937 NG|| align=right|10,93|| align=right|3,214|| align=right|0,211|| align=right|10,50|| align=right|5,761||MBA||2. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1457 Ankara||1937 PA|| align=right|10,6|| align=right|2,697|| align=right|0,157|| align=right|6,10|| align=right|4,427||MBA||3. avgust 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1458 Mineura||1937 RC|| align=right|11,5|| align=right|2,628|| align=right|0,181|| align=right|12,54|| align=right|4,259||MBA||1. september 1937||Uccle||F. Rigaux
|-
|1459 Magnya||1937 VA|| align=right|9,9|| align=right|3,140|| align=right|0,237|| align=right|16,96|| align=right|5,564||MBA||4. november 1937||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1460 Haltia||1937 WC|| align=right|13,1|| align=right|2,542|| align=right|0,190|| align=right|6,70|| align=right|4,052||MBA||24. november 1937||Turku || Y. Väisälä
|-
|1461 Jean-Jacques||1937 YL|| align=right|10,01|| align=right|3,131|| align=right|0,041|| align=right|15,31|| align=right|5,541||MBA||30. december 1937||Nica||M. Laugier
|-
|1462 Zamenhof||1938 CA|| align=right|10,8|| align=right|3,147|| align=right|0,109|| align=right|00,98|| align=right|5,583||MBA||6. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1463 Nordenmarkia||1938 CB|| align=right|10,6|| align=right|3,159|| align=right|0,190|| align=right|7,31|| align=right|5,614||MBA||6. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1464 Armisticia||1939 VO|| align=right|11,0|| align=right|3,002|| align=right|0,053|| align=right|11,56|| align=right|5,201||MBA||11. november 1939||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1465 Autonoma||1938 FA|| align=right|11,6|| align=right|3,028|| align=right|0,178|| align=right|9,92|| align=right|5,269||MBA||20. marec 1938||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|1466 Mundleria||1938 KA|| align=right|11,9|| align=right|2,378|| align=right|0,158|| align=right|13,14|| align=right|3,665||MBA||31. maj 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1467 Mashona||1938 OE|| align=right|8,57|| align=right|3,382|| align=right|0,135|| align=right|21,97|| align=right|6,218||MBA||30. julij 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1468 Zomba||1938 PA|| align=right|13,6|| align=right|2,196|| align=right|0,272|| align=right|9,95|| align=right|3,254||MBA||23. julij 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1469 Linzia||1938 QD|| align=right|9,6|| align=right|3,123|| align=right|0,071|| align=right|13,39|| align=right|5,519||MBA||19. avgust 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1470 Carla||1938 SD|| align=right|11,0|| align=right|3,162|| align=right|0,061|| align=right|3,23|| align=right|5,621||MBA||17. september 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|1471 Tornio||1938 SL1|| align=right|10,7|| align=right|2,716|| align=right|0,120|| align=right|13,63|| align=right|4,476||MBA||16. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1472 Muonio||1938 UQ|| align=right|12,7|| align=right|2,234|| align=right|0,200|| align=right|4,58|| align=right|3,339||MBA||18. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1473 Ounas||1938 UT|| align=right|11,8|| align=right|2,575|| align=right|0,237|| align=right|13,66|| align=right|4,130||MBA||22. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1474 Beira||1935 QY|| align=right|12,66|| align=right|2,738|| align=right|0,490|| align=right|26,66|| align=right|4,531||MBA||20. avgust 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1475 Yalta||1935 SM|| align=right|12,8|| align=right|2,350|| align=right|0,168|| align=right|4,50|| align=right|3,603||MBA||21. september 1935||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1476 Cox||1936 RA|| align=right|12,9|| align=right|2,282|| align=right|0,190|| align=right|6,33|| align=right|3,446||MBA||10. september 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|1477 Bonsdorffia||1938 CC|| align=right|11,59|| align=right|3,185|| align=right|0,285|| align=right|15,72|| align=right|5,683||MBA||6. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1478 Vihuri||1938 CF|| align=right|12,63|| align=right|2,466|| align=right|0,092|| align=right|7,85|| align=right|3,872||MBA||6. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1479 Inkeri||1938 DE|| align=right|11,4|| align=right|2,674|| align=right|0,195|| align=right|7,31|| align=right|4,372||MBA||16. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1480 Aunus||1938 DK|| align=right|13,1|| align=right|2,203|| align=right|0,109|| align=right|4,87|| align=right|3,269||MBA||18. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1481 Tubingia||1938 DR|| align=right|10,34|| align=right|3,015|| align=right|0,050|| align=right|3,53|| align=right|5,235||MBA||7. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1482 Sebastiana||1938 DA1|| align=right|11,04|| align=right|2,871|| align=right|0,041|| align=right|2,98|| align=right|4,865||MBA||20. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1483 Hakoila||1938 DJ1|| align=right|11,5|| align=right|2,719|| align=right|0,179|| align=right|4,50|| align=right|4,482||MBA||24. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1484 Postrema||1938 HC|| align=right|12,1|| align=right|2,736|| align=right|0,207|| align=right|17,32|| align=right|4,526||MBA||29. april 1938||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1485 Isa||1938 OB|| align=right|11,4|| align=right|3,031|| align=right|0,110|| align=right|8,92|| align=right|5,276||MBA||28. julij 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1486 Marilyn||1938 QA|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,125|| align=right|00,08|| align=right|3,260||MBA||23. avgust 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|1487 Boda||1938 WC|| align=right|10,6|| align=right|3,145|| align=right|0,113|| align=right|2,47|| align=right|5,576||MBA||17. november 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1488 Aura||1938 XE|| align=right|10,8|| align=right|3,036|| align=right|0,125|| align=right|10,56|| align=right|5,289||MBA||15. december 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1489 Attila||1939 GC|| align=right|11,1|| align=right|3,209|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,748||MBA||12. april 1939||Konkoly||G. Kulin
|-
|1490 Limpopo||1936 LB|| align=right|12,0|| align=right|2,353|| align=right|0,155|| align=right|10,03|| align=right|3,609||MBA||14. junij 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1491 Balduinus||1938 EJ|| align=right|12,2|| align=right|3,225|| align=right|0,149|| align=right|3,72|| align=right|5,792||MBA||23. februar 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|1492 Oppolzer||1938 FL|| align=right|12,8|| align=right|2,174|| align=right|0,117|| align=right|6,06|| align=right|3,205||MBA||23. marec 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1493 Sigrid||1938 QB|| align=right|11,99|| align=right|2,431|| align=right|0,203|| align=right|2,59|| align=right|3,790||MBA||26. avgust 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|1494 Savo||1938 SJ|| align=right|12,7|| align=right|2,191|| align=right|0,131|| align=right|2,46|| align=right|3,243||MBA||16. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1495 Helsinki||1938 SW|| align=right|11,6|| align=right|2,641|| align=right|0,154|| align=right|12,76|| align=right|4,290||MBA||21. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1496 Turku||1938 SA1|| align=right|12,9|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|2,51|| align=right|3,276||MBA||22. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1497 Tampere||1938 SB1|| align=right|11,9|| align=right|2,899|| align=right|0,079|| align=right|1,06|| align=right|4,935||MBA||22. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1498 Lahti||1938 SK1|| align=right|11,7|| align=right|3,093|| align=right|0,245|| align=right|12,67|| align=right|5,438||MBA||16. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1499 Pori||1938 UF|| align=right|11,2|| align=right|2,669|| align=right|0,186|| align=right|12,21|| align=right|4,361||MBA||16. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1500 Jyvaskyla||1938 UH|| align=right|13,06|| align=right|2,243|| align=right|0,191|| align=right|7,45|| align=right|3,358||MBA||16. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov